

Patronyme 

 Anvar Alimov (1955-), un homme d'État ouzbek ;
 Rashid Alimov (1953-), un homme d'État tadjik.

Voir aussi 
 (58097) Alimov, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes